Лисковац може бити:

 Лисковац (Градишка), насељено мјесто у општини Градишка, Република Српска, БиХ
 Лисковац (Цазин), насељено мјесто у општини Цазин, Федерација Босне и Херцеговине, БиХ